Exposure at default (EAD) — параметр риска, использующийся для вычисления экономического или регулятивного капитала банковских организаций по методике Базель II. Означает величину кредитных требований, подверженных кредитному риску (риску потерь при дефолте - невыполнении кредитных обязательств) на момент дефолта. 
Вне рамок Базеля часто называют также Credit Exposure (CE)

Подходы к определению величины EAD 

В рамках базового IRB (F-IRB)-подхода к оценке кредитных рисков EAD определяется регулятором. Внебалансовые позиции (неиспользованные лимиты, гарантии и т.д.) оцениваются через так называемый конверсионный коэффициент (CCF - credit conversion factor), вне Базеля называемый также LEQ - Loan equivalent. Через конверсионный коэффициент требования под риском дефолта выражаются следующим образом:

При использовании продвинутого подхода IRB (A-IRB) кредитные организации самостоятельно оценивают (моделируют) EAD (CCF) на основе статистических методов.

Ссылки 

 Exposure at Default Информация и бесплатный мини-экзамен
 http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Basel II: Revised international capital framework (BCBS)
 http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS)
 http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision)
 http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision)

Финансовое регулирование
Банковское право
Финансовый риск-менеджмент
Кредитный риск